Turki ibn Said al Bu Said, född 1832 i Muscat, Oman, död 4 juni 1888 i Muscat, Oman. Han efterträdde Azzan ibn Qays som sultan av Oman 1871 och hade posten till sin död 1888 då han efterträddes av sin son Faysal ibn Turki.

Källor

Omans kungligheter
Al Bu Said-dynastin
Män
Födda 1832
Avlidna 1888